Антонио Каньони (; 8 февраля 1828, Годиаско — 30 апреля 1896, Бергамо) — итальянский .

Учился в Миланской консерватории имени Джузеппе Верди.

Сочинил около 20 опер, из которых в Италии особенно любимы «Don Bucefalo», «Michele Perrin» и «Francesca da Rimini»; написал также реквием на смерть короля Карла-Альберта и много церковной музыки.

Избранные произведения

Оперы 
 Don Bucefalo, 1847;
 Il testamento di Figaro, 1848;
 Amori e Trappole, 1850;
 La fioraia, 1853;
 Michele Perrin, 1864;
 Claudia, 1866;
 Il duca di Tapigliana, 1874;
 I duc Savoiardi;
 Giralda;
 Papa martin; и другие.

Вокальные произведения 
 Реквием

Записи 
 Король Лир, Dynamic, 2009, дир. Массимилиано Кальди
 Дон Бучефало, Dynamic, 2008, дир. Массимилиано Кальди

Литература

Примечания 

Академические музыканты Италии